Vándor József (1824?–1873) magyar és amerikai szabadságharcos, a magyar szabadságharc századosa, az amerikai polgár-háború 7-ik wisconsini önkéntes gyalogezredének ezredese
 Vándor József (1897–1955) vegyészmérnök
 Vándor József (1909–1979) szerzetespap, misszionárius
 Vándor József (1921–1990) színész

Jegyzetek